Mercer steht für:
 Mercer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Mercer (Unternehmensberatung), Unternehmensberatung
 Mercer Motors Corporation (MMC), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Mercer ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mercer (Florida)
 Mercer (Iowa), im Adams County
 Mercer (Kentucky)
 Mercer (Maine)
 Mercer (Missouri)
 Mercer (Nebraska)
 Mercer (North Carolina)
 Mercer (North Dakota)
 Mercer (Ohio)
 Mercer (Pennsylvania)
 Mercer (Tennessee)
 Mercer (Wisconsin), im Iron County
 Mercer (Town), Town(ship) im Iron County, Wisconsin

 Mercer Island, Stadt im King County in Washington

geografischer Objekte in der Antarktis und Subantarktis:
 Mercer Bay, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Mercer-Eisstrom, Eisstrom im Marie-Byrd-Land
 Mercer Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land
 Mercer Lake, subglazialer See im Marie-Byrd-Land
 Mount Mercer, Berg im Mac-Robertson-Land